Argentan, commune française, du département de l'Orne en Basse-Normandie.
 L'argentan, un alliage de nickel, de cuivre et de zinc.